Stumper steht für:
 Stumper, Merkmal von Hunden

Stumper ist der Familienname folgender Personen:
 Judith Stumper (* 1965), deutsche Tischtennisspielerin
 Kay Stumper (* 2002), deutscher Tischtennisspieler
 Laura Stumper (* 1984), deutsche Tischtennisspielerin
 Werner Stumper (1927–2010), deutscher Maler und Grafiker